Alcudia de Monteagud kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcudia de Monteagud (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Alcudia de Monteagud (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar